Vilém Hesensko-Kasselský (24. prosince 1787 – 5. září 1867) byl prvním synem prince Fridricha Hesensko-Kasselského a Karoliny Nasavsko-Usingenské.

Manželství a potomci 
10. listopadu 1810 se Vilém v Amalienborgu oženil s princeznou Luisou Šarlotou Dánskou, dcerou Frederika Dánského a Žofie Frederiky Meklenbursko-Zvěřínské. Vilém měl s Luisou Šarlotou několik dětí:

 Karolina Frederika Marie Hesensko-Kasselská (15. srpna 1811 – 10. května 1829)
 Marie Hesensko-Kasselská (9. května 1814 – 28. července 1895), ⚭ 1832 Fridrich August Anhaltsko-Desavský (23. září 1799 – 4. prosince 1864)
 Luisa Hesensko-Kasselská (7. září 1817 – 29. září 1898), ⚭ 1842 Kristián (8. dubna 1818 – 29. ledna 1906), jako Kristián IX. dánský král od roku 1863 až do své smrti
 Fridrich Vilém Hesensko-Kasselský (26. listopadu 1820 – 14. října 1884),
 ⚭ 1844 Alexandra Nikolajevna Romanovová (24. června 1825 – 10. srpna 1844)
 ⚭ 1853 Anna Pruská (17. května 1836 – 12. června 1918)
 Augusta Žofie Frederika Hesensko-Kasselská (30. října 1823 – 17. července 1899), ⚭ 1854 baron Karel Frederik Blixen Finecke (15. srpna 1822 – 6. ledna 1873)
 Žofie Vilemína Hesensko-Kasselská (*/† 1827)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 24. prosince
Narození v roce 1787
Úmrtí 5. září
Úmrtí v roce 1867
Hesensko-Kasselští
Muži